Karen Chačanov era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Jan-Lennard Struff. In finale Novak Đoković ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3, 6-4.

Rafael Nadal ha sostituito Novak Đoković come giocatore numero 1 ATP del singolare dopo il torneo.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Djoković (campione)
 Rafael Nadal (semifinale, ritirato)
 Roger Federer (ritirato)
 Daniil Medvedev (secondo turno)
 Dominic Thiem (terzo turno)
 Alexander Zverev (terzo turno)
 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
 Karen Chačanov (secondo turno)

 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Matteo Berrettini (secondo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Gaël Monfils (quarti di finale)
 Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
 John Isner (secondo turno)
 Stan Wawrinka (terzo turno)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (primo turno)
  Jérémy Chardy (terzo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

 Cameron Norrie (primo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Casper Ruud (primo turno)

Lucky loser 

 Damir Džumhur (primo turno)
 Corentin Moutet (secondo turno)

 Andreas Seppi (secondo turno)

Wildcard 

 Ugo Humbert (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)

 Adrian Mannarino (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Rolex Paris Masters 2019